Die Corgoň liga 2009/10 war die 17. Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 10. Juli 2009 und endete am 15. Mai 2010. Das Eröffnungsspiel trugen der Vorjahresmeister (ŠK Slovan Bratislava) und der Aufsteiger (FK Senica) aus. Meister wurde zum fünften Mal der MŠK Žilina. Der Verein sicherte sich die Meisterschaft am vorletzten Spieltag mit einem 4:0 gegen DAC Dunajská Streda.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele. FK Senica erhielt die Erstligalizenz durch die Fusion mit dem sportliche Aufsteiger Inter Bratislava. Der Absteiger der Saison war der MFK Petržalka.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2009 10
Fußballsaison 2009/10